Орд — река в Западной Австралии.
 Орд, Джордж (англ. George Ord, 1781—1866) — американский орнитолог.
 Орд — медная разменная монета Нидерландов, чеканившаяся в 16-17 веках.